Семушино — название нескольких населённых пунктов:
 Семушино — посёлок в Зуевском районе Кировской области.
 Семушино — деревня в Сысольском районе Республики Коми.